Emiliana Santoli (1941) – politica italiana
 Quinto Santoli (1875-1959) – insegnante, bibliotecario e storico italiano
 Vittorio Santoli (1901-1971) – germanista, filologo e critico letterario italiano